Начевский сельский Совет — сельский Совет на территории Ляховичского района Брестской области Республики Беларусь.

Состав 
Начевский сельсовет включает 10 населённых пунктов:
 Гославщина — деревня.
 Грушевка — деревня.
 Жарские — деревня.
 Мыслобож — деревня.
 Нача — агрогородок.
 Пашковцы — деревня.
 Перехрестье — деревня.
 Рачканы — деревня.
 Русиновичи — агрогородок.
 Счастновичи — деревня.

См. также 
 Ляховичский район

Примечания

Ссылки 
 Ляховичский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Ляховичского района